Аль-Махди — часть арабского имени, лакаб.

 Махди — в исламской эсхатологии человек, который придёт для укрепления и обновления веры мусульман в дни, предшествующие наступлению Судного дня.
 Мухаммад ибн Абдулла аль-Махди (744—785) — третий халиф из династии Аббасидов, сын и преемник аль-Мансура.
 Ибрахим ибн аль-Махди (779—839) — представитель династии Аббасидов, сын халифа Мухаммада ибн Абдуллы аль-Махди, брат Харуна ар-Рашида.
 Мухаммад ибн аль-Хасан аль-Махди (869—?) — двенадцатый шиитский имам.
 Убайдуллах аль-Махди (873—934) — основатель Фатимидского халифата.
 Мухаммад II аль-Махди (ум. 1010) — халиф Кордовы, правнук Абд ар-Рахмана III, представитель династии Омейядов.
 Мухаммед Ахмед ибн ас-Саййид абд-Аллах, Махди Суданский (1844—1885) — основатель суданского Махдистского государства.
 Бен-Барка, Махди (1920—1965) — левый политический деятель Марокко, панафриканист, участник национально-освободительного движения в стране.
 Аль-Махди, Салах (1925—2014) — тунисский композитор, дирижёр, музыковед, педагог.
 Садык аль-Махди (1935—2020) — суданский политический и религиозный деятель, премьер-министр Судана (1966—1967 и 1986—1989).

Арабские имена